Ел Фортин има више значења:

 Ел Фортин (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Фортин (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Фортин (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Фортин (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Фортин (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Фортин (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Фортин (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Фортин (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Фортин (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Фортин (Венустијано Каранза, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Фортин (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фортин (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фортин (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фортин (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фортин (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Фортин (Акатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Фортин (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Фортин (Венустијано Каранза, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Фортин (Јаутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Фортин (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Фортин (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Фортин, Ел Фресно (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Фортин (Чалкатонго де Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Фортин (Сан Андрес Нуксињо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Фортин (Сан Херонимо Текоатл), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Фортин (Сан Хосе Чилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Фортин (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Фортин (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Фортин (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Фортин (Акахете), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фортин (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фортин (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фортин (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фортин (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фортин (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фортин (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фортин (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику